Personer med navnet Foucault (i kronologisk rækkefølge):
 Jean-Bernard-Léon Foucault (1819-1868), Fransk fysiker
 Michel Foucault (1926-1984). Fransk idehistoriker, filosof og psykolog
 Andet
 Foucault (månekrater) - et lille nedslagskrater på Månen opkaldt efter Jean-Bernard-Léon Foucault